Kinexia (от греческого «движение») — компания, котирующаяся на Телематическом фондовом рынке итальянской биржи со штаб-квартирами в Милане и Лондоне.

Компания занимается разработкой и предоставлением услуг в сфере возобновляемых источников энергии, включая проектирование, изготовление и управление оборудованием в секторе солнечной, ветряной энергетики, биомассы, биогаза, централизованного теплоснабжения и энергоэффективности.

Историческая справка 
Kinexia S.p.A. (бывшая компания Schiapparelli 1824 S.p.A.) стала одной из первых компаний, котирующихся на бирже. С течением времени она разделила свою коммерческую деятельность на два направления: фармацевтика и косметика/биодобавки.

В июле 2008 г. Пьетро Колюччи, предприниматель с тридцатилетним опытом работы в сфере «зеленой экономики», приобрел компанию Schiapparelli S.p.A. и начал перепрофилирование деятельности в сторону возобновляемых источников энергии, переименовав её в Kinexia S.p.A.

В 2011 г. был основан холдинг Holding Sostenya — интегрированная бизнес-группа, осуществляющая свою деятельность в сфере возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды, в состав которой вошли компании Kinexia и Waste Italia.

В конце ноября 2012 г. Kinexia утвердила План промышленного развития 2013—2015, подтвердив в качестве своих основных направлений: получение энергии в ходе сельскохозяйственной деятельности, централизованное теплоснабжение на основе ветряных/миниветряных электростанций и солнечных батарей, устанавливаемых на крыше, а также энергоэффективность, с особым акцентом на экологичность и интернационализацию.

3 апреля 2014 г. Kinexia и материнская компания Sostenya утвердили решение о слиянии путём поглощения Sostenya компанией Kinexia S.p.A. и приняли Совместный план промышленного развития на стадии после слияния 2014—2018..

Посредством компании Innovatec S.p.A., контролируемой Kinexia и котирующейся на Альтернативном инвестиционном рынке AIM Italia, группа Kinexia запустила проект Smart, предназначенный для итальянского рынка корпораций и ретейлеров, а также международного рынка в секторе Smart Grid («умные сети электроснабжения»), энергоэффективности и энергонакопления.

В 2014 г. Kinexia прошла сертификацию SR10 Международной ассоциации органов по сертификации IQNet и стала первой из котирующихся на бирже итальянских компаний, чьи усилия в сфере корпоративной социальной ответственности были признаны международной организацией.

Kinexia в Великобритании 
После открытия офиса в Лондоне Kinexia приняла решение об усилении присутствия группы на международном уровне с целью укрепления и интенсификации связей в сфере мировых финансов и прямых инвестиций, в том числе, для привлечения новых инвесторов, а также развития и отслеживания взятого курса на интернационализацию компании в Западной Европе, на Ближнем Востоке, на постсоветском пространстве, в Северной Африке и Латинской Америке.

Kinexia в Объединенных Арабских Эмиратах 
Kinexia начала процесс исследования международных рынков, предлагая свои услуги в качестве партнера крупных операторов энергетической отрасли и сферы охраны окружающей среды в Южном Средиземноморье, в регионе между Турцией и Северной Африкой, а также на Ближнем Востоке, в Персидском заливе; помимо этого, она ведет диалог с компаниями из стран Дальнего Востока, занятыми в финансовой и технологической отраслях, (в частности, с Китаем).

В 2013 г. группа Kinexia сделала конкретные шаги по пути интернационализации, основав в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компанию Kinexia Renewable Energy LLC, которая была образована на основе совместного участия Rashid Khalaf Al Habtoor (входящей в состав группы Rashid Al Habtoor Holdings) и Kinexia.

Kinexia в Китае 
13 июня 2014 года Kinexia подписала с группой CECEP меморандум о взаимопонимании по реализации совместного проекта по обработке воды и промышленных отходов в окрестностях китайского города Юяо стоимостью 30 миллионов долларов. Одновременно с этим Kinexia заключила с компанией Zhejiang Media соглашение стоимостью 25 миллионов долларов об образовании совместного предприятия по выпуску и управлению энергоустановками на основе систем рекуперации энергии, получаемой из промышленного шлама, в текстильном районе на Юге Китайской Народной Республики.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компании Италии
Энергетические компании